La Merindad de Pamplona és la merindad més septentrional de Navarra. La capital és Pamplona i aplega 67 municipis, endemés d'altres entitats locals menors. Té una superfície de 2438,2 km² i una població en 2010 de 347.807 habitants (INE).

Pamplona